co, afkorting in het Nederlands van compagnon
 CO, molecuulformule van koolstofmonoxide
 CO, Controlling (SAP module)
 CO, de ISO-landcode voor Colombia
 .co, het internetlandcode topleveldomein van Colombia
 Co, het scheikundig symbool van Kobalt
 Co (voornaam)
 CO, Colorado, een van de staten van de Verenigde Staten
 CO: IATA-code van Continental Airlines
 CO op autonummerplaten:
 Bulgarije: Oblast Sofia
 Duitsland: Landkreis Coburg en stad Coburg
 Italië: Como
 Moldavië: Comrat
 Spanje: Córdoba